Seidenschwanz kann bedeuten:

die Vogelart Bombycilla garrulus, siehe Seidenschwanz (Art)
eine andere Art der Vogelfamilie Bombycillidae, siehe Seidenschwänze
eine Ortschaft (tschech. Vrkoslavice) bei Gablonz in Böhmen; siehe Jablonec nad Nisou

Siehe auch: